Eselberg ist der Name folgender Orte:

 Eselberg (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Eselberg (Gemeinde Kirchberg am Wechsel), Ortschaft der Gemeinde Kirchberg am Wechsel, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Eselberg (Gemeinde Mautern), Ortschaft und Katastralgemeinde der Gemeinde Mautern in Steiermark, Bezirk Leoben, Steiermark
 Eselberg (Gemeinde Tieschen), Ortsteil der Gemeinde Tieschen, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

 Eselberg (Bucklige Welt) (), ein Berg in der Buckligen Welt

Siehe auch:
 Esselberg, Eselsberg